Дровнино́ — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги в Можайском городском округе Московской области. Последний остановочный пункт в Московской области на этом направлении. Названа по расположенному поблизости посёлку Дровнино.

Описание станции 
Состоит из двух низких боковых платформ, соединённых настилом через пути. Не оборудована турникетами. На пригорке, рядом с платформами, расположено станционное здание с залом ожидания и билетными кассами, отреставрированное в середине 2000-х годов (по состоянию на 2018 год не функционирует, билетные кассы не работают). На обеих платформах имеются павильоны для ожидания.

Платформа находится близ деревни Сычики. К северу от платформы располагается муниципальная деревня Дровнино, к северо-востоку — посёлок Цветковский и деревня Твердики, к востоку — деревня Бобры, к юго-востоку — деревни Дьяково и Новые Сычики, к югу — деревня Калужское, к западу — деревня Барыши.

До 18 мая 2015 года платформа имела прямое сообщение с Москвой с помощью электропоездов Гагарин-Москва и Вязьма-Москва. С 18 мая 2015 года на платформе останавливаются только электропоезда, следующие из Вязьмы либо Гагарина в Бородино или Можайск.

Поезда дальнего следования через платформу следуют без остановок.

Путевое развитие 
До 1999 года носило статус станции. Впоследствии боковые пути демонтированы, с этого момента Дровнино является платформой.

До конца 1990-х годов на промежутке между платформой 147 км и платформой Дровнино отходили подъездные пути к Дровнинскому карьеру до деревни Дурыкино. Заброшены с момента прекращения функционирования карьера, а в конце 1990-х – начале 2000-х гг. демонтированы.

Крушение поезда на станции Дровнино 

6 августа 1952 года, около 2 часов ночи, близ станции Дровнино потерпел крушение пассажирский поезд № 751. Причиной трагедии стала лошадь, оказавшаяся на железнодорожных путях. В результате схода поезда с рельсов погибло 109 и было ранено 211 человек.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов, следующих через платформу Дровнино:
На сайте Яндекс-Расписания
На сайте tutu.ru

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Можайского городского округа